Droga na Broadway – sztuka Neila Simona
 Droga na Broadway – amerykański film z 1992 w reżyserii Paula Bogarta, adaptacja sztuki